Onderdistrict in Indonesië
 Sumur (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Sumur (Ketapang), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sumur (Brangsong), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Sumur (Cluwak), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Sumur (Musuk), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sumur (Pajar Bulan), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra